Cura – concetto che indica in generale una premura affettiva verso qualcosa, sinonimo anche di preoccupazione, da cui:
 Cura – sinonimo di terapia in ambito medico
 Cura – figura della mitologia romana

 Cura – strumento musicale turco
 Cura – in chimica industriale, processo di lavorazione dei polimeri
 Cura. – rivista italiana dedicata all'arte contemporanea

Geografia 
 Cura Carpignano – comune italiano in provincia di Pavia
 Cura – frazione di Vetralla (VT)
 Villa de Cura – capoluogo del comune venezuelano di Zamora

Pagine correlate 
La cura